Politbande ist der Name folgender Wählergruppen:

 Politbande (Nürnberg)
 Politbande (Peine)